

Список композицій

Позиції в чартах

Примітки